bleke grasworteluil
 bonte worteluil
 geoogde worteluil
 gewone worteluil
 grijze worteluil
 grote worteluil
 rookkleurige worteluil
 variabele worteluil
 witvlekworteluil
 Zeeuwse grasworteluil
 zuidelijke worteluil
 zwartvlakworteluil